Högern kan syfta på:

 Politisk höger – ett begrepp inom politik
Unghöger - ett begrepp inom politik
 Minoritetspartiet – ett konservativt politiskt parti i första kammaren 1888-1904
 Lantmannapartiet – ett intresseparti för landsbygdsbefolkningen, men det utvecklades under 1890-talet i ideologiskt konservativ riktning, i andra kammaren 1867–1912
 Nationella framstegspartiet – ett moderatkonservativt parti i andra kammaren som bildades 1906
 Allmänna valmansförbundet – en gemensam kampanjorganisation för högern i Sverige 1904–1938
 Högerns riksorganisation – nytt namn för Allmänna valmansförbundet 1938–1952/1969
 Högerpartiet – parallellt med namnet Högerns riksorganisation 1952–1969
 Moderata samlingspartiet – namnet sedan 1969
 Högern (politiskt parti) – italienskt politiskt parti